

Чеканув — село в гміні Яблонна-Ляцька Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Чеканув — село в гміні Зброславіце Тарноґурського повіту Сілезького воєводства
 Чеканув — село в гміні Острув-Велькопольський Островського повіту Великопольського воєводства